

Geografia 
North Star (Delaware)
North Star (Ohio)
Distrito de Fairbanks North Star

Cinema 
The North Star (1943) ou A Estrela do Norte — filme de guerra estadunidense

Outros 
The North Star — jornal abolicionista estadunidense (1847-1861)

Fist of the North Star: Ken's Rage 2 — jogo eletrônico

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema